City National Bank ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 City National Bank (Tuscaloosa, Alabama), NRHP-ID: 85000449
 City National Bank (Galveston, Texas), NRHP-ID: 84001680

Siehe auch:
 City National Bank Building